Sieniawka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Sieniawka – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki
 Sieniawka – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Sieniawka – część wsi Miękisz Nowy  w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Sieniawka – część wsi Tryńcza  w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza

Inne 
 Sieniawka – nieistniejąca wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów

Zobacz też 
 Sieniawa